Ultima oră se poate referi la:

 Ultima oră, o operă literară scrisă de Mihail Sebastian
 Ultima oră, o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Ultima Oră, un cotidian național independent fondat în 1914